Ez az oldal a Mahasz által minden héten közzé tett Single Top 40 (hivatalos magyar kislemezlista) listájának első helyezettjeit tartalmazza.

Első helyezettek

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Külső hivatkozások 
 MAHASZ hivatalos honlapja
 slágerlista archívum

Slágerlisták első helyezettjei